X2:
 X2 — вертолёт производства США.
 X2 — паркетник производства BMW.
 X2 — процессор марки AMD.
 Sony Ericsson Xperia X2 — смартфон от Sony Mobile.